Roses in the Hospital è un singolo del gruppo musicale gallese Manic Street Preachers, pubblicato nel 1993 ed estratto dal loro secondo album in studio Gold Against the Soul.

Tracce

CD
 Roses in the Hospital (7" version) – 4:15
 Us Against You – 3:19
 Donkeys – 3:10
 Wrote for Luck (Happy Mondays cover) – 2:42

12"
 Roses in the Hospital (O G Psychovocal Mix) (remixed by Ashley Beedle)
 Roses in the Hospital (O G Psychomental Mix) (remixed by Ashley Beedle)
 Roses in the Hospital (51 Funk Salute Mix) (remixed by Ashley Beedle)
 Roses in the Hospital (Filet-o-Gang Mix) (remixed by Charlie Smith and John Davis)
 Roses in the Hospital (ECG Mix) (remixed by Charlie Smith and John Davis)
 Roses in the Hospital (Album Version)

7"/Cassetta
 Roses in the Hospital (7" version)
 Us Against You
 Donkeys

Collegamenti esterni